Василий Алексеевич Деся́тников () — глава администрации Кировской области (1991—1996), депутат Государственной думы второго созыва.

Биография 
Окончил Пензенский инженерно-строительный институт в 1964 году и Саратовскую высшую партийную школу в 1982 году. Член КПСС с 1971 по август 1991 г.

С 1987 по 1991 год — председатель исполкома Кировского областного Совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год — глава администрации Кировской области в 1996 году по должности входил в Совет Федерации, являлся председателем Комитета по международным делам. В 1996 году проиграл выборы Владимиру Сергеенкову. С 1997 по 1998 год — статс-секретарь — заместитель министра природных ресурсов РФ.

В октябре 1998 года был избран депутатом Государственной думы на дополнительных выборах по Энгельсскому избирательному округу Саратовской области.

Являлся членом Совета Всероссийского общественного движения «Наш дом — Россия».

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Председатели Кировского облисполкома
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Народные депутаты России
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Губернаторы Кировской области
Члены КПСС
Члены партии «Наш дом — Россия»